Brancourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Brancourt-le-Grand, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Brancourt-en-Laonnois, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,